Antonella Rendina (1956-2006) – doppiatrice e attrice teatrale italiana
 Charlene Rendina (1947) – ex velocista e mezzofondista australiana
 Claudio Rendina (1938) – scrittore, poeta e giornalista italiano
 Emanuele Cutinelli Rendina (1860-1925) – ammiraglio italiano della Regia Marina
 Erino Angelo Rendina (1958) – chirurgo italiano
 Gioacchino Cutinelli-Rendina (1829-1885) – politico italiano
 Giuseppe Rendina (1608–dopo il 1673) – storico italiano
 Laura Rendina (1983) – multiplista italiana
 Massimo Rendina (1920-2015) – giornalista e partigiano italiano
 Max Rendina (1974) – pilota di rally italiano
 Victor Rendina (1916-1985) – attore statunitense